Imaculada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Imaculada (ort), Paraíba, 
 Imaculada (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar